Амендола, Аммендола (, , ) — італійське прізвище.

Відомі носії 
 Джованні Амендола (1882—1926) — італійський політик і публіцист
 Сальвадор Амендола (1906?) — бразильський ватерполіст, учасник літніх Олімпійських ігор 1932 року
 Тоні Амендола — американський актор
 Уго Амендола (19171995) — італійський композитор
 Сал Амендола (англ. Sal Amendola; нар. 9 березня 1948 році, Італія) — італійський художник коміксів.

Примітки 

Італійські прізвища